Hladilnik je lahko:
 hladilnik - gospodinjski aparat
 hladilnik - naprava v motorjih z notranjim zgorevanjem
 hladilnik - vozilo

Glej tudi 

 hladilni stroj

Zunanje povezave